Le Grand Prix moto de Catalogne 1998 est le douzième rendez-vous de la saison 1998 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne le .

Classement final 500 cm 

Source : resources.motogp.com

Classement final 250 cm 

Source

Classement final 125 cm 

Source

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
1998 en Espagne